Zářečí bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Zářečí, Stadtteil von Bechyně, Okres Tábor
 Zářečí (Březová nad Svitavou), Stadtteil von Březová nad Svitavou, Okres Svitavy
 Zářečí, Stadtteil von Horažďovice, Okres Klatovy
 Zářečí, Stadtteil von Vamberk, Okres Rychnov nad Kněžnou